Мясо аллигаторов —  мясо аллигаторов, которое используется для питания людей. Использовалось, как продукт питания, с давних пор и в настоящее время в современных кухнях Юга США.
Яйца аллигаторов также потребляются людьми. Мясо аллигаторов является диетическим продуктом питания, так как содержит много белков и мало жира. Имеет нежный вкус и твердую консистенцию. Мясом высшего качества является хвост рептилии, спинная часть имеет более грубое мясо.

В Соединенных Штатах на мясо выращивают аллигаторов на крокодиловых фермах. В пищу можно употреблять рептилий с 15-летнего возраста. Мясо продают в специализированных продовольственных магазинах, в продуктовых магазинах США, его можно заказать по почте. Некоторые американские компании перерабатывают и продают мясо лакомых частей забитых аллигаторов, коими являются хвосты этих рептилий.

Состав 
Аллигаторы относятся к отряду крокодилов. Крупные миссисипские аллигаторы могут вырастать до 4,5 метров в длину и иметь вес до одной тонны. Их мясо является диетическим продуктом. 100 г. мяса аллигаторов содержит 144 калорий, 29 г. белка, 3 % жира и 65 миллиграмм холестерина. Оно также содержит значительное количество фосфора, калия, витамина B12, никотиновой кислоты и ненасыщенных жирных кислот. Мясо является диетическим продуктом из-за низкого содержания жира и высокого содержания белка.

Мясо аллигаторов имеет мягкий вкус и плотную консистенцию, на вкус оно напоминает куриное с легким рыбным ароматом.

Технологии приготовления 
Существуют различные способы приготовления мяса, включающие в себя маринование, жарку, отваривание, тушение, копчение, из него делают консервы. Мясо аллигаторов используется для рагу в традиционной луизиано-креольской кухне. Из него производят колбасы.

Ассорти из крокодилового мяса содержит мясо из хвоста и спины животного.

В настоящее время мясо крокодила перерабатывают в более приемлемый для употребления вид. Его смешивают в салатах с сушёными креветками, луком и арахисом. Крокодиловое мясо подается с имбирём и луком. Рёбра молодых аллигаторов маринуют, жарят и подают с лимоном, солью и перцем. Мясо можно использовать в качестве начинки для выпечки. Спинная часть рептилии имеет более грубое мясо, хорошо подходящее для барбекю.

История 

С середины 1800-х годов мясо аллигаторов используется в региональных кухнях разных районов южной части Соединенных Штатов. Из него делают такое блюдо, как рагу, добавляют в салаты и др.

С начала 1900-х годов яйца аллигаторов входили в состав блюд кухонь многих районов юга США. Люди собирали яйца и пускали их в продажу.

В США разрешена охота на аллигаторов в штатах Арканзас, Южная Каролина, Луизиана, Флорида, Джорджия и Техас. Кроме того, крокодилов выращивают на мясо в крокодиловых фермах.

Мясо аллигаторов используется в китайской кухне, в традиционной китайской медицине —  для профилактики рака.

Примечания

Литература 
 The Culinary Herpetologist. p. 132.
 

Аллигатор